È stato il bassista della band canadese Crash Test Dummies. È anche fratello di Brad Roberts, cantante della band.

Biografia
Roberts si unì ai Dummies dopo aver ascoltato alcuni demo del fratello, poco prima che incidessero l'album The Ghosts That Haunt Me.

Nel 2002 suonò insieme a Ellen Reid nel tour dell'album Cinderellen e suonò anche nell'album Jingle All the Way. L'ultima collaborazione con la band risale all'album Puss 'n' Boots. Dan continuò a suonare con la band solo nei tour e si riunirà con loro nel tour per l'album Oooh La La!, quindi, a differenza di Benjamin Darvill e di Mitch Dorge, non ha mai lasciato ufficialmente il gruppo.

Tra i suoi interessi ci sono la fotografia e la cucina.

Collegamenti esterni